Toponímia:
 Hurley (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri anomenat en commemoració del fotògraf australià Frank Hurley (1885-1962)
 Hurley (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Hurley (Mississipí), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Hurley (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Hurley (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Hurley (Nova York, lloc designat pel cens), concentració de població designada pel cens a l'estat de Nova York
 Hurley (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 West Hurley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Biografies:
 Chad Hurley (1977), administrador web i empresari nord-americà que fou director general de YouTube
 Charlie Hurley (1936), futbolista irlandès de la dècada de 1960
 Elizabeth Hurley o Liz Hurley (Basingstoke, 1965), actriu anglesa
 Francis Thomas Hurley (1927-2016), prelat catòlic nord-americà
 Frank Hurley (Sydney, 1885 –1962), fotògraf, cameraman i aventurer australià
 Kameron Hurley (Battle Ground, Washington, 1980), escriptora estatunidenca de ciència-ficció i fantasia
 Marcus Hurley (Nova York, 1883 - 1941), ciclista estatunidenc que va córrer a primers del segle XX
 Miscel·lània:
 Hurley (àlbum), àlbum d'estudi de la formació estatunidenca de rock alternatiu Weezer, publicat per Epitaph
 Hurley o caman , pal de fusta amb un un final llarg, aplanat i corbat, usat per copejar la en els jocs del hurling i el camogie